Hardwick of Hardwicke is een veel gebruikte plaatsnaam, van oorsprong betekent het schapen- en- veeboerderij, of bij sommige wordt ook gedacht aan de samenstelling van de hoeder van de kudde en wijk (wick), als wel de plaats, de wijk/gebied waar een aantal hoeders wonen en werken.

In Nederland verwijst de naam van Harderwijk in Gelderland ook naar deze betekenis.

In Engeland kan Hardwick het verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Hardwick (Banbury), Oxfordshire
 Hardwick (Bicester), Oxfordshire
 Hardwick (Buckinghamshire)
 Hardwick (Cambridgeshire)
 Hardwick (County Durham)
 Hardwick (Lincolnshire)
 Hardwick (Norfolk)
 Hardwick (Suffolk)
 Hardwick (Northamptonshire)
 East Hardwick, Yorkshire
 Hardwick Village, Nottinghamshire
 West Hardwick, Yorkshire
 Kempston Hardwick, Bedfordshire

In Engeland kan Hardwicke het verwijzen naar:
 Hardwicke (Elmstone-Hardwicke), Gloucestershire
 Hardwicke (Stroud), Gloucestershire
 Hardwicke (Herefordshire), Herefordshire

In de Verenigde Staten kan Hardwick het verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Hardwick (Georgia)
 Hardwick (Massachusetts)
 Hardwick (Minnesota)
 Hardwick (Vermont)
 Hardwick Township, in New Jersey.
 Midway-Hardwick in Georgia
 Hardwick (Californië), een census-designated place in de county Kings County 

In Canada kan Hardwicke het verwijzen naar:
Hardwicke (New Brunswick)

Andere betekenissen:
 Hardwick Hall, een bekend landhuis in Derbyshire

Persoonsnamen:
 Michael Hardwick challenged sodomy laws in the U.S. state of Georgia.
 Nick Hardwick (sport), een American football speler.
 Philip Hardwick, Engels architect.
 Philip Charles Hardwick, Engels architect.
 Thomas Hardwick, Engels architect.
 Cedric Hardwicke, Engels acteur.
 Edward Hardwicke, Engels  acteur, zoon van Cedric.
 Thomas Hardwicke, Engels natuurwetenschapper.